Первый дивизион 2019/2020 (, спонсорское название ) — 64-й сезон Первого дивизиона Нидерландов по футболу с момента его создания в 1955 году. Сезон стартовал в августе 2019 года и завершится в мае 2020 года.

Клубы 
В чемпионате принимают участие 20 команд. «Твенте», получила повышение на прямую в Эредивизи, её в лиге заменил «НАК Бреда», который занял последнее место по итогам предыдущего сезона. По результатам переходного турнира «Спарта» и «РКК» вышли в Эредивизи, а «Де Графсхап» и «Эксельсиор» вылетели в Эрстедивизи.

7 июня 2018 года на внеочередном собрании Королевского футбольного союза Нидерландов представители любительского и профессионального футбола достигли соглашения о возобновлении футбольной пирамиды в сезоне 2019/2020. Часть соглашения заключалась в том, что в этом сезоне не будет никакого выхода/вылета между Eerste Divisie (первый дивизион) и Tweede Divisie (второй дивизион).

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица 
Данные таблицы следует читать так: клуб занимает после завершения N тура и до начала N+1 тура соответствующее место.

Обновлено для матчей, сыгранных на 9 марта 2020 года. Источник: worldfootball.net

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

2019/2020
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2019 году
Спорт в Нидерландах в 2020 году
Нидерланды 2